Merhatovec (mađarski Morzsahegy) je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Selnica, Međimurska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 160 stanovnika te 53 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Međimurskoj županiji